Kotscheschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Xenofont Alexandrowitsch Kotscheschkow (1894–1978), sowjetischer Chemiker
 Jewgeni Nikolajewitsch Kotscheschkow (1953–2001), sowjetischer und russischer Offizier